Василий Николаевич Истомин (1898—1960) — советский военачальник, генерал-майор (8 апреля 1944).

Биография 
Родился в 1898 году (по другим данным — в 1900 году).

Участник Гражданской войны в России и Великой Отечественной войны. Перед войной командовал 9-й стрелковой дивизией НКВД. В период  с 22.06.1941 по 11.02.1942 В. Н. Истомин в звании полковника был командиром 3-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений. Затем был командиром 24-й стрелковой (с 1942 по  25.10.1944) и 60-й стрелковой (сформирована 21.12.1944, расформирована 01.10.1945) дивизиями войск НКВД. После войны служил на Дальнем Востоке — исполнял обязанности начальника штаба МВД пограничных войск Приморского округа.

Умер в 1960 году в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945)
 три ордена Красного Знамени (10.11.1941, 03.11.1944 , 1949 )
 орден Отечественной войны I степени (24.08.1949 )
 Медали в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Москвы» (1944)
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)

Примечания 

Участники Гражданской войны в России
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Сотрудники НКВД
Члены КПСС
Похороненные на Ваганьковском кладбище